Избиште () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1728 жителей (по переписи населения 1991 года — 2004 жителя).

Демография 
В селе Избиште, по переписи 2002 года проживали 1345 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,2 лет (38,6 года у мужчин и 41,7 года у женщин). В селе есть 548 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,15.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 

 
 

Населённые пункты Воеводины